Ийа́ри Пе́рес Лимо́н (, 8 июля 1976 года) — американская актриса, наиболее известная по своей роли потенциальной истребительницы Кеннеди в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Карьера 
Хотя она родилась в Мексике, Айари переехала в Лос-Анджелес в возрасте одного года. Появлялась во многих испанских и американских фильмах. Среди её проектов — рекламы Dr Pepper, Toyota и Always.

Во время проб для части Кармен в The L Word, Лаймон шепнула испанскую фразу на ухо Кэтрин Моенниг («Quiero lamerte hasta que te vengas en mi boca mil veces» — «Я хочу облизывать тебя, пока ты не войдёшь в мой рот тысячу раз»).

Эта фраза была вмонтирована в показ и позднее использовалась в сериале Кармен, которую играла Сара Шахи.

Личная жизнь 
Лаймон сказала, что она бисексуальна в интервью на сайте AfterEllen.com, в котором она утверждала, что однажды вышла замуж за актёра Эфрена Рамиреса, и во время интервью встречалась с Сарой Эдж. В сентябре 2007, AfterEllen.com сообщил, что Лаймон и Эдж расстались, и Айари беременна от своего нынешнего мужа, Александро. Её дочь родилась в пятницу, 24 августа 2007.

Фильмография 
 Death by Engagement (2005) — Эрика
 Quintuplets TV Episode: «The Coconut Kapow» (2005) — Венди
 Без следа (Without a Trace) TV Episode: In the Dark (2004) — Луиса Крус
 The Drew Carey Show TV Episode: Girlfriend, Interrupted (2004) — Кармелита
 Баффи — истребительница вампиров (Buffy the Vampire Slayer) (2002—2003; приглашённая актриса) — Кеннеди
 The Mind of the Married Man TV Episode: The Perfect Babysitter (2002) — Стефани
 Strong Medicine TV Episode: Discharged (2002) — Flaca
 The Brothers Garcia TV Episode: Don’t Judge a Book by Its Cover (2002) — Дженнифер
 Double Teamed (2002) (TVM) — Zoe Gold
 Раздетый (Undressed) (2000: Сезон 3) — Синди
 Cover Me: Based on the True Life of an FBI Family TV Episode: Beauty Marks (2000) — Айрис
 The Egg Plant Lady (2000) — Jamie Vecino
 Королевская Кобра (1999) — Молодая девушка
 Reyes and Rey TV Episode: «La Logica De L.A. Sangre» (1999) — Lisa
 On the Line (1998) (TVM) — Эсперанса Гомес
 ER TV Episode: Love Among the Ruins (1995) — Бренда

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения Мексики
Киноактрисы Мексики
Иммигрировавшие в США из Мексики